Блю́менталь (, ) — німецьке і єврейське прізвище. Дослівно означає «долина квітів».
 Річард Блюменталь (*1946) — американський політик
 Марія Блюменталь-Тамаріна (1859–1938) — російська акторка театру і кіно

 Блюменталь — село, Біляєвський район, Оренбурзька область, Росія

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища